30 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, який обмежує ввезення книг в Україну з Росії.

Відповідно до закону, людина може привезти не більше 10 російських книг без дозволу. За несанкціоноване розповсюдження книг із Росії передбачено покарання.

Це елемент військового конфлікту між Україною та Росією, що триває.

Закон розглядався у Верховній Раді з вересня 2016 року і відповідав духу заборони у 2015 році 38 книг із Росії з метою «захисту українських громадян від використання методів інформаційної війни та дезінформації проти поширення ідеології ненависті, фашизму, ксенофобії та сепаратизму». Серед заборонених були книги російських націоналістів Олександра Дугіна, Едуарда Лимонова та Сергія Глазьєва.

Російські книги становили близько 60 % ринку, і експерти з продажу книг прогнозували значний зрив бізнесу, дефіцит книг, а також зростання чорного ринку книг.

Державний комітет телебачення і радіомовлення, до обов'язків якого входить забезпечення інформаційної політики в Україні, відповідає за видачу дозволів на книжки та видає заборони на книги, визнані недоречними, які надходять «з території держави-агресора та з тимчасово окупованої території України». Типи друкованих матеріалів, для яких потрібні дозволи, включають книги, брошури, дитячі книги, включаючи книжки-розмальовки, а також карти, атласи, глобуси тощо. Кожен дозвіл має бути внесений до спеціального державного реєстру і діє не більше 5 років. Заборони ґрунтуються на оцінках ради експертів і можуть бути оскаржені.

Наприклад, у серпні 2017 року Комітет заборонив два романи Бориса Акуніна та мемуари Володимира Висоцького . У грудні 2018 року він заборонив низку дитячих книг із Росії про російських епічних богатирів, а також деякі мемуари та історичні книги.

У вересні 2018 року Львівська обласна рада заборонила публічне використання російськомовних книг, фільмів та пісень у регіоні, вироблені в Україні.

Примітки 

Інформаційна війна
Русофобія
Право України
Українсько-російські відносини
Цензура в Україні
2016 в Україні
2016 у праві
Санкції та бойкоти під час російсько-української війни